HRH est un sigle qui peut désigner :
 Happy Rock Hours, une émission de rock diffusée sur Virgin Radio de 2006 à 2010 ;
  ou , un terme utilisé pour faire référence à certains membres des familles royales, généralement des princes ou des princesses.